Мо може да се отнася за:
 Мо, град във Франция
 Мо (окръг), окръг във Франция
 Мо (кантон), кантон във Франция
 Мо Дзъ (470-390 пр.н.е.), китайски философ
 Мо Йен (р. 1955), китайски писател
 Мо Тхе-бъм (р. 1989), южнокорейски кънкьор
 Операция „Мо“, военен план от Втората световна война